Gilberto Morgado (Monte Alto, 25 de setembro de 1952 — São Paulo, 9 de junho de 2006) foi um professor, radialista e político brasileiro. Foi eleito prefeito de Monte Alto pelo Partido dos Trabalhadores em 2004 e governou o município de janeiro de 2005 até junho de 2006, quando faleceu .
Gilberto foi eleito com 7.171 votos, perfazendo 27% dos votos válidos, quando derrotou quatro outros candidatos .

Ligações externas 
 Página da prefeitura

Naturais de Monte Alto
Prefeitos de Monte Alto
Mortos em 2006